Myzocallis — рід напівтвердокрилих комах родини Справжні попелиці (Aphididae).

Опис 
Це дрібні комахи жовтого або коричневого забарвлення, завдовжки близько 2 мм. Асоційовані з рослинами родини Букові (Fagaceae).

Види 
Рід містить близько 40 видів:

 Myzocallis agrifolicola
 Myzocallis asclepiadis
 Myzocallis atropunctatus
 Myzocallis bellus
 Myzocallis boerneri
 Myzocallis carpini
 Myzocallis castaneae
 Myzocallis castaneoides
 Myzocallis castanicola
 Myzocallis cocciferinus
 Myzocallis coryli
 Myzocallis cyperus
 Myzocallis discolor
 Myzocallis durangoensis
 Myzocallis elliotti
 Myzocallis ephemerata
 Myzocallis exultans
 Myzocallis frisoni
 Myzocallis glandulosus
 Myzocallis granovskyi
 Myzocallis komareki
 Myzocallis longirostris
 Myzocallis longiunguis
 Myzocallis mediterraneus
 Myzocallis melanocera
 Myzocallis meridionalis
 Myzocallis multisetis
 Myzocallis myricae
 Myzocallis nanae
 Myzocallis neoborealis
 Myzocallis occidentalis
 Myzocallis pakistanicus
 Myzocallis pepperi
 Myzocallis persicus
 Myzocallis polychaetus
 Myzocallis pseudodiscolor
 Myzocallis punctatus
 Myzocallis spinosus
 Myzocallis tauricus
 Myzocallis tenochca
 Myzocallis tissoti
 Myzocallis tuberculatus
 Myzocallis walshii
</div>

Посилання 
 Bisby F.A., Roskov Y.R., Orrell T.M., Nicolson D., Paglinawan L.E., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., Baillargeon G., Ouvrard D. (red.) Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist. . 24 серпня 2012
 Dyntaxa Myzocallis 

Попелиці
Роди напівтвердокрилих